Hungaria kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Hungaria, Mexiko, ort, Oaxaca, Santa María Chilchotla,

Ungern 

 Ungern, självständig stat, 

Robotskapade Mexikoförgreningar